Border heißen folgende geographischen Objekte:

 Border Region (Irland), NUTS:IE011
 Border (Idaho)
 Border (Minnesota)
 Border (Wyoming)

Personen:

 Allan Border (* 1955), australischer Cricketspieler

Sonstiges:

 Border (1997), indischer Spielfilm von 1997
 Border (2018), schwedischer Spielfilm von 2018
 Die Hunderasse Border Collie wird oft verkürzt auf die Bezeichnung Border.

im NRHP gelistete Objekte:

 Border City Mill No. 2, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 90000999
 Border City Mills, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83004614
 Border Theater, in Mission, Texas, ID-Nr. 98001124

Siehe auch:
 Border Jumpers
 The Border
 Borders